Piotr Łukasiewicz ist der Name folgender Personen:

* Piotr Łukasiewicz (Diplomat) (* 1972), polnischer Diplomat
 Piotr Michał Łukasiewicz (* 1954), polnischer Soziologe und Politiker